Александр Иванович Иевлев (5 сентября 1926, участок №32, Второй Шанинский сельский совет, Таловский район, Воронежская губерния — 30 ноября 2004, Москва, Российская Федерация) — советский партийный и государственный деятель, первый заместитель председателя Госагропрома СССР — министр СССР (1985—1989).

Биография 
Родился в семье крестьянина.

В 1960 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт (заочно). Кандидат экономических наук (1973).

С 1941 г. — учётчик колхоза «Коммунар» Таловского района Воронежской области.

С 1943 г. — служил в Советской Армии.

С 1950 г. — на комсомольской работе в Таловском районе Воронежской области.

С 1952 г. — пропагандист, заведующий отделом, секретарь Таловского райкома КПСС Воронежской области.

С 1959 г. — инструктор отдела Воронежского обкома КПСС.

С 1960 г. — второй, первый секретарь Воробьёвского райкома партии Воронежской области.

С 1962 г. — секретарь парткома Бутурлиновского производственного колхозно-совхозного управления Воронежской области.

С 1965 г. — первый секретарь Бутурлиновского райкома КПСС Воронежской области.

С 1971 г. — секретарь Воронежского обкома КПСС.

С 1977 г. — заместитель министра сельского хозяйства СССР.

С декабря 1985 г. — первый заместитель председателя Государственного агропромышленного комитета СССР — министр СССР.

Член КПСС с 1950 г.
Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986—1990 гг.

С апреля 1989 г. персональный пенсионер союзного значения.

Награды и звания 
Награждён орденом Ленина, орденом «Октябрьской Революции», двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени.

Источники 
 www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&852/0c34ec7a/index
 Надгробие

Выпускники Воронежского аграрного университета
Секретари Воронежского обкома КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Министры СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС